Une niche est un élément d'architecture. 
 Une niche de mitoyenneté est un petit retrait (en forme d'alvéole et abritant bien souvent une petite statue, à l'origine) dans l'épaisseur d'un mur donnant sur la propriété voisine.
 Une niche est un abri pour les chiens.
 Une niche de marché est un marché ciblé sur une certaine catégorie de personnes.
 Une niche fiscale est un avantage fiscal dont peuvent bénéficier les contribuables pour diminuer le montant de leur impôts, dès lors qu'ils remplissent certaines conditions.
 Une niche sociale est une exonération, réduction ou abattement d'assiette ou de taux applicable à des prélèvements finançant la sécurité sociale.
 Une niche écologique est la position occupée par un organisme, une population ou plus généralement une espèce dans un écosystème.
 La Niche est une rivière du département des Vosges.
 Niche, telenovela colombienne, 2014.
 La niche est une farce jouée à quelqu'un.